Lecaron est un nom de famille notamment porté par :

 Agathe Lecaron (née en 1974), présentatrice de télévision et de radio française ;
 Jacques-Émile Lecaron (né en 1939), architecte français ;
 Jean Le Caron de Mazencourt (1735-1809), homme politique français ;
 Paul Lecaron (1863-1940), joueur français de tennis.

Références 

Patronyme normand